Фомиченко — фамилия. Известные носители:

 Фомиченко, Константин Ефимович (1927—2015) — советский партийный деятель, дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол.
 Фомиченко, Илларион Яковлевич (1900—1988) — советский историк, Участник Великой Отечественной войны, генерал-майор.